

Anatomia
 Nodo atrioventricolare – relais del sistema di conduzione del cuore

Economia 
 Net Asset Value – misura il patrimonio netto del fondo di investimento o semplicemente il valore della quota di un fondo di investimento al netto delle spese di gestione
 NAV – simbolo NYSE di Navistar International

Informatica 
 Network Allocation Vector – nel IEEE 802.11 il canale di trasmissione viene ascoltato sia in modo fisico che in modo virtuale(NAV); quando un nodo percepisce una trama, imposta il NAV al tempo in cui ci si aspetta che il mezzo sia libero (se il NAV > 0 allora il mezzo è occupato)
 <nav> Il tag Navigation Link, introdotto con l'HTML5
 Norton AntiVirus – abbreviazione di un diffuso antivirus

Località 
 Nav – villaggio nella provincia di Badakhshan, nel nord-est dell'Afghanistan
 Nav – nome di svariati villaggi in Iran

Mitologia
Nav – il regno dell'Oltretomba in alcune cosmogonie slave

Musica
 Nav – rapper canadese
Nav – album di Francisco López e John Duncan del 2001

Altro 
 NAV – codice aeroportuale dell'Aeroporto Tuzkoy di Nevşehir (Turchia)
 nav – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 della lingua navajo